Альшуты — обезлюдевшая деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Усвятская волость».

География 
Находится на юге региона, в северной части района, вблизи с государственной границей Российской Федерации и Республикой Беларусь (Городокский район, Витебская область).

Уличная сеть не развита.

История 
В соответствии с Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ деревня Альшуты вошла в состав образованного муниципального образования Усвятская волость.

Население

Инфраструктура 
Площадка-репродуктор свинофермы ООО «Великолукский свиноводческий комплекс».

Транспорт 
Просёлочная дорога.

Возле деревни регулярно таможенники регулярно задерживают контрабанду, пытающиеся объехать по просёлочным дорогам таможенный пост. Среди грузов: 13 тонн салаки, с салом, сыр и цыплята.

Ссылки 
 Альшуты на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района